Den engelske frase continuous wave (forkortet CW) har flere betydninger:
 Kontinuerlig bølge - hovedbetydning (engelsk continuous wave)
 Continuous wave (binær modulationsform)